koło młyńskie – koło wodne, element młyna wodnego
 młyńskie koło – diabelski młyn, rodzaj karuzeli